Си́тка (бывший Новоархангельск) — город на острове Баранова Александровского архипелага в штате Аляска Соединённых Штатов Америки. Также Ситка может означать:

Топонимы 
США
 Ситка — другое название острова Баранова в Александровском архипелаге в штате Аляска.
  — национальный исторический парк.
  — тауншип в Канзасе.

Прочие страны
 Ситка — река в Тульской области России, приток Непрядвы.

Прочее 
 Ситка, Эмил (1914—1998) — американский актёр кино и телевидения.
  — корабль ВМФ США.